Émile Wartel (1834—après 1868), baryton français, fils de François et Thérèse ;
 François Wartel (1806-1882), ténor français ;
 Georges Wartel, religieux français du  ;
 Jean Wartel (1913-1995), général français ;
 Paul Wartel (1902-1976), footballeur et entraîneur français ;
 Thérèse Wartel (1814-1865), compositrice française.